Анато́лий Никола́евич Гаврюше́нко (4 июля 1939 — 29 октября 1992) — советский дипломат.

Кандидат исторических наук (1975). Работал сотрудником посольства СССР в Сирии, консулом в Аннабе (Алжир), первым советником посольства СССР в Турции. 

С 15 февраля до середины 1991 года был Чрезвычайным и полномочным послом СССР в Бахрейне.

Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы (уч-к 3, ряд 11).

Примечания 

Консулы СССР
Послы СССР в Бахрейне
Похороненные на Троекуровском кладбище